Sopot (Polónia)
Sopot (Sérvia)

Sopot (Lovech)
Sopot (Plovdiv)

Sopot (Dolj)

Desambiguações de topônimos